Gava steht für:

 Gavà, eine katalanische Stadt in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens

Gava ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Gava  (1930–2008), italienischer Politiker
 Cassandra Gava (* 1959), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Manuel Gava (* 1991), deutscher Politiker (SPD)
 Silvio Gava (1901–1999), italienischer Politiker